Vita di Samuel Johnson – biografia di Samuel Johnson scritta da John Hawkins nel 1787
 Vita di Samuel Johnson – biografia di Samuel Johnson scritta da James Boswell nel 1791